P.G. Philomneste, nom de plume de Gabriel Peignot (1767-1849), bibliographe français (Le Livre des singularités, 1841)
 Philomneste Junior, nom de plume de Pierre Gustave Brunet (1807-1896), bibliographe et éditeur français

Nom de plume